Буа-д'Арсі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Буа-д'Арсі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін